

Patronyme 
 Kateb Yacine, écrivain algérien aurésien.
 Reda Kateb, acteur français.
 Amazigh Kateb, chanteur et musicien algérien.
 Malek Kateb, comédien français d'origine algérienne.
 Mustapha Kateb, homme de théâtre et acteur algérien.
 Mohamed Saïd El Kateb, général tunisien.

Autre 
 Al-Kateb v. Godwin, arrêt de la Haute Cour d'Australie.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme algérien
Patronyme tunisien